Байда́лино — топоним в Удмуртии:
 Байдалино — бывшая деревня в Юкаменском районе.
 Байдалино — деревня в Ярском районе.